Plover – comune dell'Iowa (Stati Uniti)
Plover – villaggio del Wisconsin (Stati Uniti)